Marijnissen ist der Nachname von:

 Jan Marijnissen  (* 1952), niederländischer Politiker
 Lilian Marijnissen (* 1985), niederländische Politikerin
 Roger Marijnissen (1923–2019), belgischer Kunsthistoriker